Gonatophragmiella är ett släkte av svampar. Gonatophragmiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gonatophragmiella